O termo Ramada pode referir-se a:
Geografia
 Ramada, freguesia portuguesa do concelho de Odivelas
 Ramada (Guaíba), bairro do município gaúcho de Guaíba
 Nova Ramada, município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul
 La Ramada (distrito), no Peru
Outros
 Ramada (banda), grupo de música eletrônica brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos